Finále ženské dvouhry mělo stejné obsazení jako v předchozí sezóně 2001. Titul obhájila nejvýše nasazená Američanka Jennifer Capriatiová, když v boji o titul přehrála turnajovou trojku ze Švýcarska Martinu Hingisovou ve třech setech 4–6, 7–67, 6–2.

Finálové utkání se pro Capriatiovou nevyvíjelo dobře, když úvodní sadu s trojnásobnou šampiónkou Australian Open Martinou Hingisovou ztratila poměrem 4–6 poté, co již prohrávala 1–5 na gamy.

Přestože ve druhém setu Švýcarka vedla 4–0, Američanka se dokázala vrátit do zápasu a vynutila si tiebreak. V něm Hingisová opět odskočila až na stav 6–2 ve svůj prospěch a měla tak čtyři mečboly v řadě k ukončení zápasu a ke grandslamové výhře. Capriatiová však všechny rozhodující míče vyhrála a zkrácenou hru dovedla do vítězného konce v poměru 9–7.

Švýcarka ve druhé hře třetí sady prolomila soupeřce podání a za stavu 2–1 na gamy šla servírovat. Obhájkyně Capriatiová však dokončila zápasový obrat, když získala dalších pět her za sebou a utkání tak vyhrála výsledkem 4–6, 7–67 a 6–2. Současně také odvrátila největší počet mečbolů v řadě (4) v historii všech finále grandslamových turnajů.

Nasazené hráčky 
  Jennifer Capriatiová (vítězka)</li>
  Venus Williamsová (čtvrtfinále)</li>
  Martina Hingisová (finále)</li>
  Kim Clijstersová (semifinále)</li>
  Serena Williamsová (odstoupila)</li>
  Justine Heninová (čtvrtfinále)</li>
  Amélie Mauresmová (čtvrtfinále)</li>
  Monika Selešová (semifinále)</li>
  Sandrine Testudová (1. kolo)</li>
  Meghann Shaughnessyová (3. kolo)</li>
  Silvia Farinaová Eliaová (3. kolo)</li>
  Jelena Dementěvová (4. kolo)</li>
  Magdalena Malejevová (4. kolo)</li>
  Arantxa Sánchezová Vicariová (1. kolo)</li>
  Amanda Coetzerová (4. kolo)</li>
  Iroda Tuljaganovová (3. kolo)</li>
  Barbara Schettová (3. kolo)</li>
  Lisa Raymondová (3. kolo)</li>
  Ángeles Montoliová (1. kolo)</li>
  Rita Grandeová (4. kolo)</li>
  Dája Bedáňová (2. kolo)</li>
  Henrieta Nagyová (1. kolo)</li>
  Magüi Sernaová (3. kolo)</li>
  Ai Sugijamová (3. kolo)</li>
  Tamarine Tanasugarnová (3. kolo)</li>
  Cristina Torrensová Valerová (1. kolo)</li>
  Paola Suárezová (1. kolo)</li>
  Anne Kremerová (2. kolo)</li>
  Tatiana Panovová (2. kolo)</li>
  Jelena Lichovcevová (1. kolo)</li>
  Francesca Schiavoneová (3. kolo)</li>
  Daniela Hantuchová (3. kolo)</li>
  Lina Krasnorucká (1. kolo)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD4-team01= K Clijsters
| RD4-seed01=4
| RD4-team02= J Husárová
| RD4-seed02=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score02-1=0
| RD4-score01-2=6
| RD4-score02-2=2
| RD3-team01= K Clijsters
| RD3-seed01=4
| RD3-team02= C Watson
| RD3-seed02=WC
| RD3-score01-1=6
| RD3-score02-1=1
| RD3-score01-2=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-team03= A Sugijama
| RD3-seed03=24
| RD3-team04= J Husárová
| RD3-seed04=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score04-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score04-2=6
| RD2-team01= K Clijsters
| RD2-seed01=4
| RD2-team02= B Schwartz
| RD2-seed02=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score02-1=1
| RD2-score01-2=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-team03= C Watson
| RD2-seed03=WC
| RD2-team04= E Gagliardi
| RD2-seed04=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score04-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score04-2=5
| RD2-score03-3=6
| RD2-score04-3=2
| RD2-team05= A Sugijama
| RD2-seed05=24
| RD2-team06= T Pisnik
| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=77| RD2-score06-1=62
| RD2-score05-2=6| RD2-score06-2=0
| RD2-team07= J Husárová| RD2-seed07=
| RD2-team08= I Majoli
| RD2-seed08=
| RD2-score07-1=6| RD2-score08-1=4
| RD2-score07-2=6| RD2-score08-2=3
| RD1-team01= K Clijsters| RD1-seed01=4
| RD1-team02= C Wheeler
| RD1-seed02=WC
| RD1-score01-1=6| RD1-score02-1=2
| RD1-score01-2=6| RD1-score02-2=1
| RD1-team03= B Schwartz| RD1-seed03=
| RD1-team04= E Dyrberg
| RD1-seed04=Q
| RD1-score03-1=6| RD1-score04-1=1
| RD1-score03-2=6| RD1-score04-2=4
| RD1-team05=
| RD1-seed05=
| RD1-team06= C Watson| RD1-seed06=WC
| RD1-score05-1=3
| RD1-score06-1=6| RD1-score05-2=3
| RD1-score06-2=6| RD1-team07= E Gagliardi| RD1-seed07=
| RD1-team08= J Lichovceva
| RD1-seed08=30
| RD1-score07-1=6| RD1-score08-1=1
| RD1-score07-2=67
| RD1-score08-2=79| RD1-score07-3=8| RD1-score08-3=6
| RD1-team09= A Sugijama| RD1-seed09=24
| RD1-team10= R McQuillan
| RD1-seed10=
| RD1-score09-1=67
| RD1-score10-1=79| RD1-score09-2=6| RD1-score10-2=3
| RD1-score09-3=6| RD1-score10-3=3
| RD1-team11= T Pisnik| RD1-seed11=
| RD1-team12= M Bartoli
| RD1-seed12=WC
| RD1-score11-1=6| RD1-score12-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score12-2=6| RD1-score11-3=9| RD1-score12-3=7
| RD1-team13= J Husárová| RD1-seed13=
| RD1-team14= P Nola
| RD1-seed14=LL
| RD1-score13-1=6| RD1-score14-1=1
| RD1-score13-2=6| RD1-score14-2=0
| RD1-team15= I Majoli| RD1-seed15=
| RD1-team16= A Sánchez Vicario
| RD1-seed16=14
| RD1-score15-1=6| RD1-score16-1=4
| RD1-score15-2=7| RD1-score16-2=5
}}

 4. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD4-team01= M Seleš| RD4-seed01=8
| RD4-team02= 
| RD4-seed02=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=r
| RD3-team01= M Seleš| RD3-seed01=8
| RD3-team02= F Schiavone
| RD3-seed02=31
| RD3-score01-1=6| RD3-score02-1=4
| RD3-score01-2=6| RD3-score02-2=4
| RD3-team03=
| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score06-1=6| RD2-score05-2=2
| RD2-score06-2=6| RD2-team07= B Lamade
| RD2-seed07=
| RD2-team08= N Dechy| RD2-seed08=
| RD2-score07-1=3
| RD2-score08-1=6| RD2-score07-2=77| RD2-score08-2=64
| RD2-score07-3=1
| RD2-score08-3=6| RD1-team01= M Seleš| RD1-seed01=8
| RD1-team02= P Schnyder
| RD1-seed02=
| RD1-score01-1=6| RD1-score02-1=1
| RD1-score01-2=6| RD1-score02-2=2
| RD1-team03= C Black| RD1-seed03=
| RD1-team04= É Loit
| RD1-seed04=
| RD1-score03-1=7| RD1-score04-1=5
| RD1-score03-2=6| RD1-score04-2=3
| RD1-team05= J Kostanić| RD1-seed05=Q
| RD1-team06= S Reeves
| RD1-seed06=
| RD1-score05-1=6| RD1-score06-1=0
| RD1-score05-2=66
| RD1-score06-2=78| RD1-score05-3=6| RD1-score06-3=3
| RD1-team07= A Kapros
| RD1-seed07=
| RD1-team08= F Schiavone| RD1-seed08=31
| RD1-score07-1=6| RD1-score08-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score08-2=6| RD1-score07-3=6
| RD1-score08-3=8| RD1-team09= D Bedáňová| RD1-seed09=21
| RD1-team10= T Puček
| RD1-seed10=
| RD1-score09-1=6| RD1-score10-1=1
| RD1-score09-2=6'''
| RD1-score10-2=2
| RD1-team11=

8. sekce

Reference 

 Ženská dvouhra Australian Open 2002  na www.itftennis.com

Australian Open 2002